Đurđevi Stupovi ist der Name folgender Klöster:

 Đurđevi Stupovi (Novi Pazar) in der Region Raška, Serbien
 Đurđevi Stupovi (Berane) in Montenegro